Monstrosity (film), alias “The Atomic Brain”, een film uit 1964.
Monstrosity (band), een Amerikaanse deathmetalband.